Водэ — фамилия.
 Водэ, Георгий Дмитриевич (1934—2007) — советский и молдавский поэт, кинорежиссёр и сценарист.
 Водэ-Мокряк, Нина Георгиевна (1937—2013) — советская и молдавская актриса театра и кино, народная артистка Молдавской ССР.
 Деспот Водэ (настоящее имя Иоан Якоб Гераклид; 1511—1563) — греческий солдат, господарь Молдавского княжества с 1561 года.
 Драгош Водэ (ум. 1353) — воевода из Марамуреша, который стал с помощью Венгрии наместником земель, ставших Молдавским княжеством.